Шо́рохово — название населённых пунктов в России:

 Шорохово — деревня в Аскинском районе Башкортостана.
 Шорохово — деревня в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Шорохово — село в Исетском районе Тюменской области.